Сент-Иле́р (; Святой Иларий) — топоним и французская фамилия.

Топоним
 Сент-Илер (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Сент-Илер (Верхняя Гаронна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Сент-Илер (Изер) — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Сент-Илер (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.

Фамилия
 Сент-Илер, Дуайт (род. 1997) — тринидадский бегун.
 Сент-Илер, Карл Карлович (1834—1901) — русский зоолог, директор Петербургского учительского института.
 Сент-Илер, Катон (род. 1997) — тринидадский футболист, полузащитник.
 Сент-Илер, Константин Карлович (1866—1941) — русский учёный-гидробиолог, профессор.
 Сент-Илер, Луи (1766—1809) — французский дивизионный генерал, герой революционных и наполеоновских войн.
 Сент-Илер, Жан Анри Жом (1772—1845) — французский художник, ботаник.
 Сент-Илер, Изидор Жоффруа (1805—1861) — французский зоолог, сын Этьена Жоффруа Сент-Илера.
 Сент-Илер, Огюстен Франсуа Сезар Прувенсаль де (1779—1853) — французский путешественник и ботаник.
 Сент-Илер, Этьен Жоффруа (1772—1844) — французский зоолог, отец Изидора Жоффруа Сент-Илера.
 Бартелеми-Сент-Илер, Жюль (1805—1895) — французский философ, журналист и государственный деятель.

См. также 
 Аббатство Сент-Илер

Примечания